Населённые пункты в Италии:
 Сан-Сальваторе-Монферрато — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт.
 Сан-Сальваторе-Телезино — коммуна в Италии, в регионе Кампания.
 Сан-Сальваторе-ди-Фиталия — коммуна в Италии, в регионе Сицилия. 
 Аббадия-Сан-Сальваторе — коммуна в Италии, в регионе Тоскана.
 Альменно-Сан-Сальваторе — город в Италии, в регионе Ломбардия.
См. также:
 Монте-Сан-Сальваторе — гора в Лугано, в Швейцарии.